Supergigant mężczyzn podczas Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1998 w Nagano został rozegrany 16 lutego. Zawody odbyły się na trasie w ośrodku narciarskim Happo One. Mistrzem olimpijskim w tej konkurencji został Austriak Hermann Maier, a srebro wywalczyli ex aequo Szwajcar Didier Cuche oraz kolejny reprezentant Austrii Hans Knauss.

Wyniki

Linki zewnętrzne 
  

Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1998